Radomin ist ein deutscher und auch polnischer Ortsname:
 Gmina Radomin, Landgemeinde im Powiat Golubsko-Dobrzyński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Radomin, 1942 bis 1945 Reddemin, Dorf im Kreis Rippin, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Radomin (Powiat Golubsko-Dobrzyński), Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Radomin, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Radomin (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Radomia, Radomina